Marguerite d'Écosse (vers 1045-1093), fille du prince anglais Édouard l'Exilé, épouse du roi Malcolm III, canonisée
 Marguerite de Huntingdon (1145-1201), fille du prince Henri d'Écosse et d'Ada de Warenne, épouse de Conan IV de Bretagne puis de Humphrey III de Bohun
 Marguerite d'Écosse (1193-1259), fille du roi Guillaume le Lion et d'Ermengarde de Beaumont-au-Maine, épouse d'Hubert de Burgh
 Marguerite de Hutingdon, fille de David de Huntingdon.
 Marguerite d'Écosse (1261-1283), fille du roi Alexandre III et de Marguerite d'Angleterre, épouse du roi Éric II de Norvège
 Marguerite d'Écosse (1283-1290), fille d'Éric II de Norvège et de Marguerite d'Écosse, reine d'Écosse (1286-1290)
 Marguerite d'Écosse (morte vers 1451), fille du roi Robert III et d'Annabella Drummond, épouse d'Archibald Douglas
 Marguerite d'Écosse (1424-1445), fille du roi Jacques  et de Jeanne Beaufort, épouse du dauphin Louis, futur Louis XI
 Marguerite d'Écosse (née en 1497), fille du roi Jacques IV et de sa maîtresse Margaret Drummond, épouse de John Gordon puis de John Drummond d'Innerpeffry
Marguerite Stuart (1455), fille cadette de Jacques II d'Écosse et de Marie d'Egmont.